

Patronyme

Artistes 
 Bengt Lindström, un peintre suédois ;
 Hans-Peter Lindstrøm, un compositeur norvégien de musique électronique.

Sportifs 
 Curt Lindström, un entraîneur suédois de hockey sur glace ;
 Freddie Lindstrom, un joueur américain de baseball ;
 Fredrik Lindström, un biathlète suédois ; 
 Gunnar Lindström, un athlète suédois ;
 Herbert Lindström, un tireur à la corde suédois ;
 Joakim Lindström, joueur de hockey sur glace suédois ;
 Kaj Lindström, un copilote de rallye finlandais ;
 Maria Lindström, une joueuse de tennis suédoise ;
 Matt Lindstrom, un joueur américain de baseball ;
 Mattias Lindström, un footballeur suédois ;
 Seppo Lindström, joueur professionnel finlandais de hockey sur glace ;
 Sven-Bertil Lindström, un joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulrica Lindström, une joueuse de hockey sur glace suédoise ;
 
 Veli-Matti Lindström, un sauteur à ski finlandais.
 Willy Lindström, joueur de hockey sur glace suédois ;

Scientifiques 
 Gary Lindstrom (1944-2022), un informaticien américain
 Maurits Lindström (1932–2009), un géologue et paléontologue suédois, spécialiste des poissons préhistoriques
  (1936-2009), un logicien suédois, auteur du théorème de Lindström

Toponyme 
 Lindstrom, ville dans le Minnesota aux États-Unis.